Сулутор — название населённых пунктов в Казахстане:

 Сулутор (до 2022 г. — Пригородное) — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Сулутор (до 1990-х — Малоархангельское) — село в Кордайском районе Жамбылской области.

См. также 

 Улькен Сулутор